

Барановська сільська рада — сільське поселення, Зміїногорський район, Алтайський край
 Барановська сільська рада — сільське поселення, Нарімановський район, Астраханська область